Midnight Funk Association, d'une durée de cinq heures, était l'émission nocturne du DJ The Electrifying Mojo, figure légendaire de Détroit qui a influencé entre autres artistes Juan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson. Midnight Funk Association fut diffusée sur différentes radio de Détroit (WGPR, WJLB et WHYT) entre 1977 et le milieu des années 1980. Sa programmation riche et variée comportait entre autres artistes A Number of Names, Prince, The B-52's, Kraftwerk, Giorgio Moroder, Tangerine Dream ou encore Yello.

Liens externes
 The Midnight Funk Association sur Internet Archives

Techno de Détroit
Émission de radio depuis les États-Unis

en:Midnight Funk Association